Babin Potok je lahko:
 Babin Potok, Bosna in Hercegovina
 Babin Potok, Srbija

Glej tudi 
 Gornji Babin Potok, naselje na Hrvaškem